Rádio Alvorada é uma emissora de rádio brasileira sediada no município de Cardoso, localizado no estado de São Paulo. Opera no dial FM, na frequência 102.7 MHz.

História 
Com mais de 40 anos de ininterrupta e bem sucedida atividade, a Rádio Alvorada foi a primeira rádio FM da região a migrar do AM para o FM, tendo se reinventado durante todos os anos e continua até hoje presente nos lares dos cardosenses e demais municípios da grande noroeste paulista e parte da microrregião de Frutal no estado de Minas Gerais.

Em sua trajetória integrou a rede Joven Pan Sat e Transamérica Hits e atualmente gera sua própria programação utilizando o nome Alvorada 102FM.

Uma emissora voltada ao público jovem/adulto, com uma programação musical diversificada abrangendo desde os últimos lançamentos aos clássicos antigos, tem como identidade uma comunicação próxima e objetiva que reflete o conceito: “música, prêmios, entretenimento e informação de qualidade”.

Sempre buscando interação com os ouvintes, utiliza diversos canais de relacionamento como: redes sociais, telefone e ações externas com sua equipe de promoções e reportagem.

Estações de rádio do estado de São Paulo
Estações de rádio fundadas em 2014